Böckmann bzw. Boeckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Böckmann (1859–1921), deutscher General
 Alfred Böckmann (1905–1995), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Delores Boeckmann (1906–1989), US-amerikanische Leichtathletin
 Ernst Böckmann (1863–1940), Kreisrat in Büdingen und Schotten
 Frantz Böckmann (1669–1741), Diplomat, Bürger von Flensburg
 Friedrich von Böckmann (1854–1933), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Böckmann (1923–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Gerd Böckmann (* 1944), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Gilbert Böckmann (* 1960), deutscher Springreiter
 Herbert von Böckmann (1886–1974), deutscher General der Infanterie
 Johann Lorenz Böckmann (1741–1802), deutscher Physiker und Mathematiker
 Jonas Boeckman (* 1716), schwedischer Mediziner und Hochschullehrer
 Kai Boeckmann (* 1964), deutscher Diplomat
 Karl Böckmann (1826–1905), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Wilhelm Böckmann (1773–1821), deutscher Physiker und Chemiker
 Kurt Böckmann (1929–2008), deutscher Politiker
 Kurt von Boeckmann (1885–1950), deutscher Jurist, Rundfunkintendant
 Paul Böckmann (1899–1987), deutscher Germanist
 Simone Böckmann (* 1963), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Udo Böckmann (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Walter Böckmann (1923–2014), deutscher Soziologe, Psychologe und Logotherapeut
 Walther von Boeckmann (1888–1970), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Wilhelm Böckmann (1832–1902), deutscher Architekt
 Wilhelm von Böckmann (1852–1909), österreichischer Admiral
 Willi Boeckmann (1910–1943), deutscher Politiker (NSDAP)
 Woldemar von Boeckmann (1848–1923), russischer Militär und Politiker

Böckmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Böckmann Fahrzeugwerke, deutscher Fahrzeugbauer

Siehe auch:
 Boekmann
 Bockmann